Vita frun kan syfta på: 

 Vita frun (vålnad) – en spöklegend.
 Vita frun (opera) – en opera av François Adrien Boïeldieu från 1825.
 Vita frun (dikt) – en dikt av Carl Snoilsky från 1894.
 Vita frun (film) – en film av Arne Mattsson från 1962.
 Vita frun (roman) – en roman av Bennie Liljenfors från 1973.